Le terme « Tizimín », qui signifie en maya « tapir », peut faire référence à :
 Tizimín, ville mexicaine ;
 la , municipalité mexicaine ;
 la , fête mexicaine ;
 l', université mexicaine ;
 la , administration municipale mexicaine ;
 Morzillo, ou Tizimin Chac, cheval du .

Voir aussi 

 Tzitzimime